Peter Eich ist der Name folgender Personen:

*Peter Eich (Landrat) (1837–1919), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
Peter Eich (Fußballspieler) (* 1963), deutscher Fußballspieler
Peter Eich (Althistoriker) (* 1970), deutscher Althistoriker